Склад збірної Саудівської Аравії на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Маркос Пакета 

Докладніше…Саудівська Аравія
С 2006